In dieser Liste der Gemeinden in den Marken sind alle 225 Gemeinden in den Provinzen Ancona (AN), Ascoli Piceno (AP), Macerata (MC), Pesaro und Urbino (PU) und Fermo (FM) der Region Marken der Italienischen Republik aufgeführt.

Stand der Einwohnerzahlen ist der , die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT.

Einzelnachweise 

Marken
!